Бики́н () е град в Хабаровски край, Русия. Разположен е на брега на река Бикин (приток на Усури), на около 230 km югозападно от Хабаровск, близо до границата с Китай. Това е най-южният град в областта. Административен център е на Бикински район. Към 2016 г. населението му е 16 097 души.

История 

Селището е основано през 1895 г. във връзка със строителството на жп линията Хабаровск – Владивосток. През 1905 г. в селището е започнато строителството на дърводелски завод. Към 1915 г. населението му е вече 1126 души. През 1938 г. получава статут на град.

Население

Климат 
Климатът в Бикин е умереноконтинентален. Средната годишна температура е 2,8 °C, средната влажност на въздуха е 71,4%, а средното количество годишни валежи е 686.1 mm.

Икономика 

Развити са дървообработвателната и хранително-вкусовата промишлености. Градът разполага с жп гара на Транссибирската магистрала.

Източници 

Градове в Хабаровски край